ciò che è pertinente al Wakhan – regione montuosa dell'Asia
 Wakhi – gruppo etnico dell'Asia
 Lingua wakhi (codice ISO 639-3 wbl) – una delle lingue del Pamir